Konvent (z latinského conventus sejití dohromady, shromáždění) může mít některý z těchto významů:

politika
 Národní konvent – nejvyšší zastupitelský orgán za velké francouzské revoluce v letech v letech 1792–1795
 Konvent o budoucnosti Evropy – dočasná instituce Evropské unie pověřená přípravou Smlouvy o Ústavě pro Evropu 
 Ústavní konvent (též ústavodárné shromáždění) – shromáždění za účelem přípravy či přijetí ústavy

církev
 konvent (církev) – shromáždění všech řádových příslušníků kláštera 
 senionátní shromáždění v Českobratrské církvi evangelické

stavba
 konvent – budova, v níž se konají shromáždění

Reference

Související články 
Konvence